Hispano o hispánico pueden referirse a:

 Hispano, término para referirse a distintos grupos geográficos, humanos y culturales:
 Genéricamente a lo español.
 Genéricamente al entorno civilizacional generado por España, es decir, la hispanidad.
 De forma restrictiva a lo relativo a la Hispania romana de la Edad Antigua.
 De forma extensa a lo ibérico (término relativo a la península ibérica que incluye más ampliamente a lo español y lo portugués).
 De forma extensa a lo hispanoamericano.
 Particularmente a lo relativo a los hispanohablantes.
 Particularmente, en Estados Unidos, al origen racial hispano.

Conceptos en que se incluye el término 
 La filología hispánica, o lengua y literatura hispánicas o letras hispánicas; estudios universitarios a los que habitualmente se denomina con el genérico hispánicas.
 La Monarquía Hispánica, que puede designar, bien a la Monarquía Católica del Antiguo Régimen en España, o menos habitualmente a la Monarquía Española actual.
 La era hispánica, cómputo del tiempo que toma como comienzo las campañas de Augusto en Hispania (38a.C.)
 La liturgia hispánica o liturgia mozárabe.
 El Instituto de Cultura Hispánica, precursor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
 Haz Hispano, revista precursora del falangismo (1933), de nombre completo El Fascio - Haz Hispano.

Instituciones cuyo nombre incluye el término 
 La Hispano, antigua empresa española de automóviles.
 Hispano-Suiza, antigua empresa española de automóviles de lujo.
 Hispano Aviación, antigua empresa aeronáutica española.
 Banco Hispano Americano, antiguo banco español, cuyo nombre se solía abreviar en Hispano, hoy fusionado junto con otros (BSCH, Santander-Central-Hispano) en el Grupo Santander.
 Hispano Carrocera, empresa española constructora de autobuses, autocares y cabinas para autocares.

Hispanismo y panhispanismo 
 El hispanismo, estudio de la cultura española, cuyos cultivadores son los hispanistas.
 El panhispanismo, movimiento ideológico.

Bibliotecas y acceso abierto 
 Hispana (recolector OAI).

Hispano como nombre propio 
 Pedro Hispano, escolástico medieval de identidad discutida (que pudo ser el obispo de Braga que llegó a ser nombrado papa —Juan XXI—, un dominico navarro, o algún otro), autor del Tractatus, que da nombre a:
 Pedro Hispano (lógica), una regla de inferencia de aplicación en lógica.

Enlaces externos